«Hotel Paper» — другий студійний альбом американської поп-рок-співачки Мішель Бранч. Реліз відбувся 24 червня 2003 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мішель Бранч 

Альбоми Мішель Бранч
Альбоми Maverick Records